MB steht als Abkürzung für:
 Manitoba, eine kanadische Provinz
 Turks- und Caicosinseln nach dem ICAO-Code
 Mercedes-Benz, eine deutsche Automobilmarke
 MB Spiele, US-amerikanischer Spiele- und Spielzeughersteller, siehe Milton Bradley Company
 MB Miðvágur, ein färöischer Fußballverein aus Miðvágur
 MNG Airlines, türkische Frachtfluggesellschaft (IATA-Code)
 Methylbromid, eine chemische Verbindung
 Motor Buggy Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Kultur:
 Maurizio Bianchi, als Künstlername in seinen früheren Veröffentlichungen
 Messbuch der katholischen Kirche
 Moritzbastei, Teil der ehemaligen Stadtbefestigung von Leipzig, heute Kulturzentrum
 Musica Britannica, eine musikhistorische Werkausgabe

Politik und Recht:
 Mahnbescheid, siehe Mahnverfahren
 Marburger Bund, deutscher Berufsverband und Fachgewerkschaft für Mediziner
 Marschbefehl
 Marxistische Blätter
 Milton Bryan, Tarnbezeichnung für eine britische Abteilung im Zweiten Weltkrieg, zuständig für psychologische Kriegführung
 Ministerialbeauftragter
 Mitgliedsbeitrag im Vereinsrecht
 Muslimbrüder (englisch Muslim Brotherhood), eine islamistische Bewegung

Technik:
 Mainboard oder Motherboard, die Hauptplatine
 Maschinenbau
 Megabyte, Abkürzung für 106 Bytes = 1.000.000 Bytes; siehe Dezimalpräfix
 Molecular Beam, englisch für Molekularstrahl
 Moselbahn, eine ehemalige Bahngesellschaft
 Samoa Airlines, ICAO-Code dieser ehemaligen Fluggesellschaft

Numismatik:
 Münzmeisterzeichen der Kippermünzstätte in Großenhain 1621 und Münzzeichen der Kippermünzstätte in Merseburg 1621 bis 1622

MB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen
 Albanien: Polizei (für Ministria Brendshme, Innenministerium, mit blauer Aufschrift)
 Deutschland: Landkreis Miesbach
 Großbritannien: Manchester
 Italien: Monza e Brianza
 Niederlande: Motorräder
 Slowakei: Händlerkennzeichen (weißes Kennzeichen mit roter Schrift: zweite Buchstabengruppe)
 Slowenien: Maribor
 Tschechien: Okres Mladá Boleslav (auslaufend)
 Türkei: Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis

mb steht für:
 Millibar, der tausendste Teil der Maßeinheit Bar (Einheit) für Druck

Mb steht für:
 Megabasenpaare (auch Mbp), als Abkürzung für 1.000.000 Basenpaare in der Molekularbiologie
 Megabit (Dezimalpräfix), eine weniger gebräuchliche Abkürzung für 106 Bits = 1 MBit oder 1.000.000 Bits; siehe Bit
 Morbus, das lateinische Wort für Krankheit

mB bzw. mb steht für:
 Raumwellen-Magnituden-Skala, eine Erdbebenskala

Abkürzung